Рулéт (от уменьш.  — «колёсико», от  — «колесо»):
 Рулет — мучное изделие из выпеченного теста, со сладкими или несладкими начинками.
 Рулет с маком — мучное кондитерское изделие в виде рулета, выпеченного из дрожжевого теста с маковой начинкой.
 Рулет — кулинарное изделие в виде скрученного пласта теста, мяса или другого продукта, с начинкой и без.
 Яичный рулет — традиционная для южнокитайской и вьетнамской кухни закуска.
 Желейный рулет — белковая укладка.